Faber-Castell — produtora de materiais de escritório
Faber and Faber — editora

Desambiguação
Sobrenomes derivados de profissões